

Patronyme
 Mohamed Belhocine, (1950- ), est un médecin algérien originaire de Tizi Ouzou.
 Mabrouk Belhocine, (1921-1989), fut un écrivain, historien, et ancien chef du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).
 Mustapha Belhocine (? 1970-), travailleur social, écrivain
 Karim Belhocine, (1978- ), est un footballeur (milieu de terrain) français.
 Sarra Belhocine, (1994- ), est une joueuse algérienne de volley-ball.
 Ali Belhocine, (1982- ), est un joueur de rugby à XV français.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme